Brugmans ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Brugmans (1732–1789), niederländischer Physiker
 Hendrik Brugmans (auch Henri Brugmans; 1906–1997), niederländischer Romanist und Politiker
 Sebald Justinus Brugmans (1763–1819), niederländischer Arzt und Botaniker

Siehe auch:
 Brugman
 Brugmann
 Brügmann